Marijn, een voornaam voor zowel mannen als vrouwen
Als pseudoniem voor Mat Rijnders